Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Paolucci – włoski historyk sztuki
 Camillo Paolucci – katolicki duchowny
 Fabrizio Paolucci – katolicki duchowny
 Francesco Paolucci – katolicki duchowny
 Gianfranco Paolucci – włoski szermierz, olimpijczyk
 Michele Paolucci – włoski piłkarz